Les services d'accueil des urgences des établissements hospitaliers sont destinés à prendre en charge des personnes dont l'état, en absence de soins médicaux, peut évoluer dans les heures qui suivent en entraînant des séquelles irréversible voire la mort. C'est le domaine de la médecine d'urgence.

Toutefois, ces structures d'accueil étant ouvertes tous les jours et à toute heure, elles sont parfois fréquentées par des patients dont l'état ne relève pas de l'urgence. Ces services se retrouvent donc à faire des prises en charge courtes de patients, parfois qualifiées de bobologie. Cette situation correspond à la catégorie 5  du .

Cette fréquentation peut provoquer une surcharge de travail nuisible à la bonne prise en charge des urgences médicales réelles et dégrader les conditions de travail des personnels des services d'accueil des urgences. Par ailleurs, les patients étant examinés par ordre d'urgence — voir l'article Triage médical : Le triage dans les services d'urgence hospitaliers —, les patients non-urgents peuvent être amenés à attendre longtemps avant d'être examinés ce qui cause un inconfort, un mécontentement et occasionnellement des réactions violentes envers le personnel administratif et soignant.

Articles connexes 
 Médecine d'urgence
 Accueil et traitement des urgences

Notes et références 

Premiers secours
Médecine d'urgence